Cutberto Mayne – presbitero inglese
 Lonnie Mayne – wrestler statunitense
 Thom Mayne – architetto statunitense
 Thomas Mayne – politico irlandese
 Thomas Mayne Reid – scrittore irlandese naturalizzato statunitense
 Xavier Mayne – scrittore e giornalista statunitense